Le foin est un fourrage constitué d'herbes séchées.

Acronymes 
 FOIN est l'acronyme pour la Force opérationnelle interarmées du nord des Forces canadiennes.

Toponymes 
Lac au Foin, un plan d’eau traversé par la rivière Mistassibi, dans Rivière-Mistassini, dans la MRC de Maria-Chapdelaine, au Saguenay–Lac-Saint-Jean, au Québec, au Canada.
Rivière aux Foins (rivière Saguenay), un affluent de la rive Nord de la rivière Saguenay, dans Saguenay-Lac-Saint-Jean, au Québec, au Canada. Coordonnées géographiques: 48° 27' 19" Nord; 70° 55' 06" Ouest.
Rivière aux Foins, Lac-Walker (territoire non organisé), Sept-Rivières, Côte-Nord, Québec, Canada. Coordonnées géographiques: 50° 05' 34" Nord; 66° 54' 42" Ouest.
Petite rivière aux Foins, affluent du ruisseau du Loup-Cervier, coulant dans Rivière-Mistassini et dans Notre-Dame-de-Lorette, MRC de Maria-Chapdelaine, Saguenay–Lac-Saint-Jean, Québec, Canada. Coordonnées géographiques: 49° 04' 28" Nord; 72° 20' 41" Ouest.